A Tenericutes (tener cutis: puha bőr) a baktériumok egy törzse, ami a Mollicutes osztályt tartalmazza. A törzs neve 1984-től érvényes.

Jegyzetek

Baktériumtörzsek